Henk Jager (burgemeester) (ca. 1932 - 2017); Nederlands burgemeester
Henk Jager (hoogleraar economie) (*1947); Nederlands econoom
Henk Jager (hoogleraar wiskunde) (*1933); Nederlands wiskundige
 Henk Jager (voetballer) (*1972); Nederlands voetballer